Hannah Montana poate fi:

 Hannah Montana, serial de televiziune american
 Hannah Montana, alter ego-ul actriței și cântăreței americane Miley Cyrus
 Hannah Montana 3
 Hannah Montana: The Movie
 Hannah Montana (sezonul 1)
 Hannah Montana (sezonul 2)
 Hannah Montana (sezonul 3)
 Hannah Montana (sezonul 4)
 Hannah Montana 2/Meet Miley Cyrus
 Lista episoadelor din Hannah Montana
 Lista personajelor din Hannah Montana
 Lista cântecelor din Hannah Montana
 Hannah Montana, revistă pentru copii din România